Connolly může označovat
 příjmení
 Billy Connolly (* 1942) – britský komik, hudebník a herec
 Harold Connolly (1931–2010) – americký atlet
 James Connolly (1868–1957) – americký atlet a spisovatel
 James Connolly (politik) (1868–1916) – irský republikánský a socialistický politik
 Kristen Connolly (* 1980) – americká herečka
 Maureen Connollyová (1934–1969) – americká tenistka

místa
 Connolly (hrabství Clare) – obec v hrabství Clare v Irsku

Související články 
 Connelly